Oferta pública de aquisição - uma oferta de compra no mercado de capitais
Aquisição de empresa - (finanças corporativas) compra de uma empresa de capital fechado
Aprovisionamento - um processo de obtenção de bens e/ou serviços
Condicionamento clássico - um conceito da psicologia comportamentalista
Ferenguis - uma raça fictícia de extraterrestres cujas leis sociais baseiam-se nas Regras de Aquisição

Ver também
Acquisition